Чемпіонат світу з боротьби 2017 пройшов з 21 по 27 серпня 2017 року в Парижі (Франція) в спортивному комплексі АккорГотелс Арена.

Загальний медальний залік

Командний залік

Медалісти

Чоловіки, вільний стиль

Чоловіки, греко-римська

Жінки, вільний стиль

Примітки 

 
Чемпіонат світу
Чемпіонати світу з боротьби
Міжнародні змагання з боротьби у Франції
Серпень 2017
2017 у Франції
2017 у французькому спорті